Nine Lives (Bonnie Raitt), een muziekalbum uit 1986, van Bonnie Raitt
 Nine Lives (Steve Winwood), een muziekalbum uit 2008, van Steve Winwood
 Nine Lives (Aerosmith), een muziekalbum uit 1997, van Aerosmith
 Nine Lives (REO Speedwagon), een muziekalbum uit 1979, van REO Speedwagon
 Nine Lives (2002), een film uit 2002 onder regie van Andrew Green
 Nine Lives (2005), een film uit 2005 onder regie van Rodrigo García
 Nine Lives (2016), een film uit 2016 onder regie van Barry Sonnenfeld